Evropsko prvenstvo v rokometu je moško reprezentančno tekmovanje v rokometu, ki poteka vsaki dve leti od leta 1994. Turnir služi tudi kot kvalifikacije za uvrstitev reprezentanc na naslednje Svetovno prvenstvo. Na sklepnem turnirju je do 2000 sodelovalo 12 reprezentanc, od 2002 pa je sodelujočih 16 državnih ekip. Švedska reprezentanca je s štiri zmagami rekorder tekmovanja, slovenska reprezentanca pa je osvojila eno srebrno medaljo.

Pregled prvenstev 

|-
|1994
|
|
|34–21
|
|
|24–23
|
|-style="background: #D0E6FF;"
|1996
|
|
|23–22
|
|
|26–25
|
|-
|1998
|
|
|25–23
|
|
|30–28
|

|-style="background: #D0E6FF;"
|2000
|
|
|32–31
|
|
|24–23
|
|-
|2002
|
|
|33–31
|
|
|29–22
|
|-style="background: #D0E6FF;"
|2004
|
|
|30–25
|
|
|31–27
|
|-style="background:
|2006
|
|
|31–23
|
|
|32–27
|
|-style="background: #D0E6FF;"
|2008
|
|
|24–20
|
|
|36–26
|
|-style="background: 
|2010
|
|
|25-21
|
|
|29-26
|
|-style="background: #D0E6FF;"
|2012
|
|
|21-19
|
|
|31-27
| 
|-style="background:
|2014
|
|
|41–32
|
|
|29–28
|
|-style="background: #D0E6FF;"
|2016
|
|
|24–17
|
|
|31–24
|
|-
|2018
|
|
|29–23
|
|
|32–29
|
|-style="background: #D0E6FF;"
|2020
|
|
|22–20
|
|
|28–20
|
|-
|2022
|
|
|27–26
|
|
|35–32
|
|-style="background: #D0E6FF;"
|2024
|
|
|
|
|
|
|
|}

Pregled medalj

Zunanje povezave 
 

Rokometna tekmovanja
Evropska prvenstva
Športne prireditve, ustanovljene leta 1994